Bhattacharya peut faire référence à :

Patronymes 
 Arundhati Bhattacharya (né en 1956), banquière indienne.
 Barid Baran Bhattacharya, économiste indien.
 Kamaleswar Bhattacharya (1928-2014), indianiste et sanskritiste français d’origine indienne.
 Lokenath Bhattacharya (1927-2001), poète indien.
 Sameer Bhattacharya (né en 1984), guitariste américain.
 Sharmila Bhattacharya (1964-), biologiste nigériano-indienne.
 Tarun Bhattacharya, musicien indien, joueur de santoor.

 , statisticien indien.
 Distance de Bhattacharyya
 J. C. Bhattacharyya, astrophysicien indien.

Toponymes

Divers 
 (8348) Bhattacharyya, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes de la famille de Hungaria, nommé d'après l'astrophysicien indien J. C. Bhattacharyya.